Digital oder digital (von lateinisch digitus „Finger“) steht für:

 nicht analoges, diskretes oder abgestuftes Signal, siehe Digitalsignal
 Digitalanzeige
 kurz für Digital Equipment Corporation, ehemaliges  US-amerikanisches Unternehmen

Siehe auch:
 digitale Daten
 digitale Information
 Bobby Digital (Begriffsklärung)

 Digitaltechnik (Signale, Schaltungen)
 Digitalisierung (Begriffsklärung)
 Digitalis (Begriffsklärung)
 Digit